Yngling, o un termine simile, può essere riferito a.

Yngling (o Ynglingar) – antica dinastia scandinava
Yngling – classe velica
Ynglingatal – poema scaldico
Saga degli Ynglingar – antica opera norrea